

Biografia 
Figlio del famoso violoncellista Maurice Gendron e Monique, una violinista, François-Eric studiò presso il CNSAD, il Conservatorio Nazionale Francese prima di decidere di diventare attore.

Ha recitato in numerose serie televisive, tra le quali Châteauvallon, La signora in giallo, Il commissario Moulin, Il giudice e il commissario, Commissariato Saint Martin e Il comandante Florent.

Filmografia 

Cinq à sec (1977, Miniserie TV)
Au plaisir de Dieu (Au plaisir de Dieu)  (1977, Miniserie TV)
Violette Nozière (Violette Nozière) (1978) 
Les grandes conjurations: La guerre des trois Henri (1978, Film TV)
Confidences pour confidences (1979) 
Le temps des vacances (1979) 
Orient-Express (1979, Miniserie TV)
Joséphine ou la comédie des ambitions (1979, Miniserie TV)
Fortunata e Giacinta (Fortunata y Jacinta)  (1980, Serie TV) 
Le vol d'Icare (1980, Film TV)
Une robe noire pour un tueur (1981) 
La vie des autres, nell'episodio "Sofia" (1981) 
Les hommes préfèrent les grosses (1981) 
Histoires de voyous: Opération Primevère (1981, Film TV)
Les amours des années grises, nell'episodio "La colombe du Luxembourg" (1981) 
Le serin du major (1982, Film TV)
Madame S.O.S., nell'episodio "Sacré monstre" (1982) 
La vita è un romanzo (La vie est un roman) (1983)
Los desastres de la guerra (1983, Miniserie TV) 
Wagner (1983, Serie TV)
Le sexe faible (1984, Film TV)
Messieurs les jurés, nell'episodio "L'affaire Lamontgie" (1984)
Le mystérieux docteur Cornélius (Le mystérieux docteur Cornélius) (1984, Miniserie TV)
Châteauvallon (Châteauvallon) (1985, Serie TV)
Fuego eterno (1985) 
L'ordre (1985, Film TV)
Ore 20: scandalo in diretta (Le 4ème pouvoir) (1985)
Crossings (1986, Miniserie TV)
Una grande storia d'amore (1987, Film TV)
L'ingranaggio (1987) 
Ballando sulle nuvole (Cloud Waltzing) (1987, Film TV)
L'amico della mia amica (L'ami de mon amie) (1987) 
Pioggia di autunno (Lluvia de otoño) (1988)
Sotto il vestito niente II, regia di Dario Piana (1988) 
Une saison de feuilles (1989, Film TV)
À deux minutes près (1989) 
I viaggiatori delle tenebre (The Hitchhiker), nell'episodio "Dark Wishes" (1989) 
Voglio tornare a casa! (I Want to Go Home) (1989)
La rivoluzione francese (1989)
Un minuto a mezzanotte (3615 code Père Noël) (1990)
Not a Penny More, Not a Penny Less (1990, Film TV)
Sweet Revenge (1990)
Donne di piacere (Dames galantes) (1990)
Commissario Navarro (Navarro), nell'episodio "Samouraï" (1991)
Les cinq dernières minutes, nell'episodio "Les loges du crime" (1978) e "Une mer bleue de sang" (1991)
Triplex (1991) 
Le avventure del giovane Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles), nell'episodio "Verdun, September 1916" (1992) 
Belle e pericolose (Dangerous Curves), nell'episodio "Nightmare" (1992) 
Scoperta letale (Lethal Exposure) (1993, Film TV)
Maria des Eaux-Vives (1993, Miniserie TV)
Le milliardaire (1994, Film TV)
Au beau rivage (1994, Film TV)
Un figlio a metà un anno dopo(1995, Film TV)
The Women of Spring Break (1995, Film TV)
Aventures dans le Grand Nord, nell'episodio "Le sang du chasseur" (1995)
La signora in giallo (Murder, She Wrote) - serie TV, episodio 11x17 (1995) 
Mi nombre es sombra (Mi nombre es sombra) (1996)
Un chantage en or (1996, Film TV)
Chercheurs d'or (1996, Miniserie TV)
Il comandante Florent: Lola, Lola (Une femme d'honneur: Lola, Lola) (1996, Film TV)
Une femme d'action (1997, Film TV)
¿De qué se ríen las mujeres? (1997) 
Momentos robados (1997) 
La Basse-cour, nell'episodio "La Basse-cour" (1997)
Vado e torno (1998, Film TV)
Marseille (1998, Miniserie TV)
Em dic Sara (1998) 
Parents à mi-temps: Chassés-croisés (1999, Film TV)
Amici di ghiaccio (Mörderische Abfahrt - Skitour in den Tod) (1999, Film TV)
Il commissario Moulin (Commissaire Moulin), nell'episodio "Protection rapprochée" (2000) 
La kiné, nell'episodio "L'invitée" (2001)
Le châtiment du Makhila (2001, Film TV)
L'été rouge (2002, Miniserie TV)
Qui mange quoi? (2002, Film TV)
Il giudice e il commissario (Femmes de loi), nell'episodio "La residenza" (2003)
Il giudice e il commissario: La residenza (Femmes de loi: L'oeil de Caïn) (2003, Film TV)
Docteur Claire Bellac, negli episodi "Engrenage" (2003) e "Seconde chance" (2003)
Valentine (2003, Film TV)
Du jour au lendemain (2006)
Le proc (2004-2006, Serie TV)
Carla Rubens, nell'episodio "Un enfant en otage" (2007)
Commissariato Saint Martin (P.J.), nell'episodio "Crime" (2007)
Valentine & Cie (2007, Film TV)
Si c'était lui... (2007) 
Il comandante Florent (Une femme d'honneur), nell'episodio  "L'angelo nero" (2007)
Il comandante Florent: L'angelo nero (Une femme d'honneur: L'ange noir) (2007, Film TV)
Avocats & associés (1998-2008, Serie TV)
Les belles-soeurs (2008, Film TV)

Collegamenti esterni